Älskar, älskar inte kan syfta på:

Älskar, älskar inte (bok) – en bok från 1979 av Hans-Eric Hellberg
 Älskar, älskar inte (lek) – en lek med en deltagare
Älskar, älskar inte (musikalbum) – musikalbum av Streaplers

Filmer
Älskar, älskar inte (film, 1979)
Älskar, älskar inte (film, 1993)
Älskar, älskar inte (film, 1995)
Älskar, älskar inte (film, 1996)
Älskar – älskar inte